Melkrock Tielt, muziekfestival in Tielt
 Melkrock (Melkwezer), muziekfestival in Melkwezer